Бенедикт — воєвода в Галичі, фактичний правитель Галицького князівства за малолітнього короля Коломана
 Бенедикт — воєвода, очільник угорської залоги замку Галича в 1387 році.

Примітки 

Персоналії:Галич